Кубок Колумбії з футболу 2019 — 19-й розіграш кубкового футбольного турніру у Колумбії. Титул володаря кубка вдруге здобув Індепендьєнте Медельїн.

Календар

Груповий раунд

Група А 

 

Результати

Група B 

 

Результати

Група C 

 

Результати

Група D 

 

Результати

Група E 

 

Результати

Група F 

 

Результати

Група G 

 

Результати

1/8 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|25 липня/16 серпня 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|1/14 серпня 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|1/15 серпня 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|7/14 серпня 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|8/15 серпня 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|9/16 серпня 2019

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|29 серпня/11 вересня 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|29 серпня/13 вересня 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|30 серпня/11 вересня 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|30 серпня/13 вересня 2019

|}

1/2 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|25 вересня/17 жовтня 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|26 вересня/17 жовтня 2019

|}

Фінал 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|3/7 листопада 2020

|}

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Кубок Колумбії на soccerway 

2019
Колумбія
2019 у колумбійському спорті